Le tournoi de Newport 2010, sur gazon, se déroule du 5 au 11 juillet.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi 
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournoi de Newport

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Newport
ATP 2010
Tennis aux États-Unis en 2010
Tennis en juillet 2010